El Bejuco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Bejuco, Michoacán de Ocampo, ort, 
 El Bejuco, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar